Julien Locke (ur. 1 września 1993 w Nelson) – kanadyjski biegacz narciarski, zawodnik klubu Black Jack Ski Club.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 12 grudnia 2010 roku, podczas zawodów Noram Cup w kanadyjskiej miejscowości Sovereign Lake/ Vernon, gdzie zajął 67. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 lutego 2017 roku w Pjongczangu, w sprincie stylem klasycznym zajął 36. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 17 marca 2017 w Québecu, podczas sprintu stylem dowolnym zajął 20. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Locke nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993